Me verás volver es una frase utilizada en la canción En la ciudad de la furia de Soda Stereo que puede corresponder a:

 Me Verás Volver (Hits & +), álbum de 2007 de Soda Stereo.
 Me Verás Volver 2007, gira musical de Soda Stereo.
 Me verás volver, álbum de la gira musical.
 Soda Stereo: Gira Me Verás Volver, DVD de la gira.